Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji U.S. National Indoor Tennis Championships 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Japonský hráč Kei Nišikori, který byl také obhájcem trofeje. Titul úspěšně obhájil, když ve finále porazil Chorvata Iva Karloviće ve dvou setech.

Nasazení hráčů 
  'Kei Nišikori (vítěz)
  Feliciano López (2. kolo)
  Lleyton Hewitt (čtvrtfinále)
  Lu Jan-sun (semifinále, skreč)
  Marinko Matosevic (1. kolo)
  Sam Querrey (1. kolo)
  Michał Przysiężny (1. kolo)
  Michail Kukuškin (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships
ATP World Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014